O Rio Fulgeriş é um rio da Romênia, afluente do Bâsca Roziliei, localizado no distrito de Buzău.

Rios da Roménia